Overkill může znamenat:

 Overkill (hudební skupina) – americká metalová kapela
 Overkill (album) – hudební album skupiny Motörhead
 Overkill (videohra) – videohra
 Overkill 2 – druhý díl videohry
 overkill – anglický pojem popisující zbytečnou destruktivní sílu, podobný český termín je „kanón na vrabce“

podobné
 Urge Overkill – americká rocková kapela